Fullerton est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

 C. Gordon Fullerton (né en 1936), astronaute américain.
 Georgiana Fullerton (1802-1885), écrivain anglaise.
 Julia Fullerton-Batten (1970-), photographe allemande.
 Merrilee Fullerton, femme politique canadienne de l'Ontario.

Toponyme 

 Fullerton, ville de Californie ;
 Fullerton, gare située dans cette ville ;
 Fullerton, ville du Dakota du Nord ;
 Fullerton, ville du Nebraska.

Transport 
 Fullerton (CTA), station aérienne du métro de Chicago.

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais